Franz Kranebitter ist der Name folgender Personen:

* Franz Kranebitter (Politiker, 1906) (1906–1977), österreichischer Bergbauer, Zeitungsgründer und Politiker (ÖVP)
 Franz Kranebitter (Politiker, 1927), österreichischer Politiker (ÖVP), Tiroler Landtagsabgeordneter und Landesrat

Siehe auch:
 Franz Kranewitter (1860–1938), österreichischer Dramatiker